Orton může být:

 Beth Orton (* 1970), britská zpěvačka
 Daniel Orton (* 1990), americký basketbalista
 George Orton (1873–1958), kanadský atlet
 Joe Orton (1933–1967), britský dramatik
 Kyle Orton (* 1982), hráč amerického fotbalu
 Randy Orton (* 1980), americký wrestler
 William Orton (1826–1878), americký podnikatel

Anglická příjmení